Een verkeersweg:
A72 (Duitsland), zie Bundesautobahn 72
A72 (Frankrijk)
A72 (Groot-Brittannië)
A-72 (Spanje)